morze otwarte (geografia)
 morze otwarte (prawo)